Red and Blue o Red & Blue ("rosso e blu" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Red and Blue – film del 1967 diretto da Tony Richardson
 Red and Blue – EP di Stefani Germanotta del 2006